Evaristo ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Evaristo, argentinischer Fußballspieler
 Bernardine Evaristo (* 1959), britische Schriftstellerin
 Conceição Evaristo (* 1946), brasilianische Schriftstellerin und Dichterin
 Diego Cristiano Evaristo (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Juan Evaristo (1902–1978), argentinischer Fußballspieler
 Marino Evaristo (1908–1993), argentinischer Fußballspieler

Spielername:
 Evaristo de Macedo (* 1933), brasilianischer Fußballspieler und -trainer